

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Piskorzowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. średzkim, w gminie Miękinia
 Piskorzowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Wodzisław